La Serie B 1952-1953 è stata la 21ª edizione del secondo livello del campionato italiano di calcio a girone unico, disputata tra il 14 settembre 1952 e il 28 luglio 1953 e conclusa con la vittoria del , al suo secondo titolo.

Capocannoniere del torneo è stato Alvaro Zian () con 19 reti.

Avvenimenti 
Ancora una riduzione del numero delle squadre partecipanti, che passò da 20 a 18. Fu un campionato combattuto, che si risolse nelle ultime giornate, quando il Genoa, primo per lungo tempo, seppe aggiudicarsi il campionato dopo un positivo finale di stagione. Il  riuscì a staccare Cagliari e Valdagno, riuscendo ad agganciare il  in seconda posizione, non prima però di una battaglia legale vertente sulla vittoria a tavolino degli etnei a Padova per intemperanze del pubblico nella penultima giornata: se in un primo tempo la CAF aveva annullato la relativa delibera della Lega, fu poi il Consiglio federale a sciogliere la CAF ed instaurarne una nuova che ristabilì l'originaria decisione. Fu dunque necessario uno spareggio in pieno luglio, che fu vinto dai lombardi. La  tentò di evitare la Serie C mediante un tentativo di corruzione del catanese Alfredo Piram e fu così sanzionata dalla Lega; retrocesse anche il Siracusa. La squadra siciliana, alla sua ultima stagione fra i cadetti, impattò l'ultima giornata nel decisivo match contro il Piombino, e fu sorpassata in extremis dal Padova.

Squadre partecipanti

Allenatori e primatisti

Classifica finale 

Legenda:
      Promosso in Serie A 1953-1954.
      Retrocesso in Serie C 1953-1954.
 Retrocessione diretta.

Regolamento:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
Era in vigore il pari merito ed in caso di parità venivano effettuati i necessari spareggi.
Note:
La Lucchese ha scontato 18 punti di penalizzazione per illecito sportivo.
Legnano promosso in Serie A dopo aver vinto lo spareggio con l'ex aequo Catania.

Squadra campione

Risultati

Tabellone

Calendario

Spareggi

Spareggio promozione

Statistiche

Squadre

Capoliste solitarie

Individuali

Classifica marcatori

Note

Bibliografia
 
 

Calcio nel 1952
Calcio nel 1953
1952